Ferdinando di Lasso ist der Name folgender Personen:

* Ferdinando di Lasso (Komponist, 1560) (1560–1609), deutscher Komponist der Hochrenaissance
 Ferdinando di Lasso (Komponist, 1592) (1592–1636), deutscher Komponist des Frühbarock